El pes wèlter fou el segon pes més pesat en les proves de lluita lliure que es disputaren als Jocs Olímpics de Saint Louis de 1904.

La prova es va disputar el 14 i 15 d'octubre de 1904. Hi van prendre part deu participants, tots ells estatunidencs. Els lluitadors que participaven en aquesta categoria havien de pesar menys de 71,7 quilograms.

Medallistes

Resultats 
A Jerry Winholtz i William Hennessy se'ls va permetre lluitar per la medalla de bronze en haver perdut ambdós contra el medallista d'or, Charles Ericksen.

Referències 

 
 

Lluita als Jocs Olímpics d'estiu de 1904